Квасово — название населённых пунктов:

Россия 
 Квасово — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Квасово — деревня в Сонковском районе Тверской области.

Украина 
 Квасово — село в Береговском районе Закарпатской области.